

Codici 
 SOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Semongkong (Lesotho)

Geografia 
 Sok – fiume della Russia europea, affluente del Volga

Sigle 
 SOK – Sveriges Olympiska Kommitté, Comitato Olimpico Svedese

Altri progetti